Gonda bezeichnet:

 eine Siedlung in der Gemeinde Tujetsch, Bezirk Surselva, Kanton Graubünden, Schweiz
 Gonda (Lavin), neuzeitliche Wüstung in der Gemeinde Lavin, im Unterengadin, Kanton Graubünden
 Gonda (Stadt) und Gonda (Distrikt), Name einer Stadt und eines Distrikts im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh

 eine andere Form von Gundula

Gonda ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Gonda (1947–2013), ungarische Sängerin und Gesangspädagogin
 Alexander Gonda (1905–1977), deutscher Bildhauer
 Greta Gonda (1917–1974), österreichische Schauspielerin
 Ivett Gonda (* 1986), kanadische Taekwondoin
 Jan Gonda (1905–1991), niederländischer Orientalist und Religionswissenschaftler
 János Gonda (1932–2021), ungarischer Jazzpianist 
 Karlheinz Gonda (1930–1953), deutscher Bergsteiger und Kletterer
 László Gonda (* 1988), ungarischer Schachmeister
 Reynaldo Gonda Evangelista (* 1960), Bischof von Boac
 Richard Gonda (* 1994), slowakischer Autorennfahrer
 Shūichi Gonda (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Thomas Gonda (* 1976), österreichischer Fußballspieler
 Tomás Gonda (1926–1988), ungarischer Grafikdesigner, Illustrator und Fotograf